Atys ist:

 Atys (Sohn des Kroisos), der Sohn des lydischen Königs Kroisos
 Atys (Sohn des Manes), der mythische Urkönig der Lyder
 Atys (Sohn des Alba), ein mythischer König von Alba Longa
 Atys (Lully), eine Oper von Jean-Baptiste Lully
 Atys (Piccinni), eine Oper von Niccolò Piccinni

Siehe auch
 Attis
 Cercocebus atys, eine Primatenart aus der Familie der Meerkatzenverwandten